

Вейлс — місто, штат Аляска
 Вейлс — місто, штат Мен
 Вейлс — місто, штат Массачусетс
 Вейлс — місто, штат Нью-Йорк
 Вейлс — місто, штат Північна Дакота
 Вейлс — місто, штат Юта
 Вейлс — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Велс